Escapology је пети студијски албум енглеског певача Робија Вилијамса. Издала га је издавачка кућа EMI 18. новембра 2002. године.

Списак песама 
Продуценти свих песама су Гај Чејмберс и Стив Пауер.

Позиције на топ-листама

Извори 

Албуми 2002.
Албуми Робија Вилијамса
Албуми на првом месту листе UK Albums Chart